Думьят:

 Думьят — портовый город в Египте на Средиземном море в дельте Нила.
 Думьят — мухафаза в Арабской Республике Египет.